Megszegett ígéret (Broken Promise), Don Taylor rendezte amerikai dráma (1981)
 A megszegett ígéret (Nedodrzaný slub), Jirí Chlumský rendezte szlovák-cseh-amerikai filmdráma (2009)
 Megszegett ígéret, a Dr. Csont című amerikai krimisorozat tizenegyedik évadjának egyik epizódja.